Die World Series 2004 war die 100. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete am 23. Oktober 2004 und endete am 27. Oktober 2004. Es standen sich der Champion der American League, die Boston Red Sox, und der Champion der National League, die St. Louis Cardinals, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Boston Red Sox durch einen, für eine World Series ungewöhnlichen, Sweep. Die Red Sox gewannen vier Spiele in Folge und schlugen somit die Cardinals klar mit 4:0.

Es war der erste Titel der Red Sox seit 86 Jahren. Damals, im Jahr 1918, hatten die Red Sox gegen die Chicago Cubs gewonnen.

Zum MVP der World Series wurde Manny Ramirez gewählt.

Der Weg in die World Series

Spiele

Einzelnachweise 

2004
Baseball 2004
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in St. Louis
Boston Red Sox
St. Louis Cardinals